Csehország
Žatec, település a Jihlavai járásban
Žatec, település a Lounyi járásban